Kühnelt oder Kuehnelt ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Kühnelt (1842–1898), österreichischer Generaldirektor der Nordwestbahn
 Emilie Kühnelt (1853–1918), österreichische Philanthropin
 Erik von Kuehnelt-Leddihn (1909–1999), österreichischer Publizist
 Hans Friedrich Kühnelt (1918–1997), österreichischer Lyriker und Dramatiker, Schauspieler, Techniker
 Richard Kühnelt (1877–1930), österreichischer Schriftsteller
 Wilhelm Kühnelt (1905–1988), österreichischer Zoologe
 Wolfgang Kühnelt (* 1967), österreichischer Autor und Journalist

Siehe auch:
 Kühnel
 Kühnl
 Kühnle